Standart (schip, 1896) 
 Shtandart (schip, 1999)
Het originele schip van die naam is de Shtandart (schip, 1703)